Йи́ржина Шво́рцова (; 25 мая 1928, Градец-Кралове, Чехословакия, ныне Чехия — 8 августа 2011, Прага, Чехия) — чешская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
По окончании консерватории работала в пражском . В кино с 1949 года («Судный день»). Снималась у таких режиссёров, как Карел Стеклы, Карел Кахиня, Збынек Бриних и других. Похоронена на .

Театр 
 «Добринская песня» Павела Когоута — Катержина
 «Кошка на раскалённой крыше» Теннесси Уильямса — Мэй
 «Странная парочка» Нила Саймона — Глэдис

Избранная фильмография 
  — Судный день / Soudný den
  — Тьма / Temno
  — Путь к счастью / Cesta ke štěstí — Власта
  — Над нами рассвет / Nad námi svítá — Мария
  — Они приходят из тьмы / Přicházejí z tmy — Тоницка
  — Король Шумавы / Král Šumavy — Мария Рысова
  — Вход воспрещён / Vstup zakázán — Йиржина, молодая жена
  — Тяжёлый понедельник / Zlé pondělí — Саша Турновска
  — Авария / Smyk — Мария
  — Цепи / Pouta — Магда Музикарова
  — Тереза / Tereza — Тереза Махатова
  — Репортаж с петлёй на шее / Reportáž psaná na oprátce — Елинкова
  — Горячее сердце / Horoucí srdce — Божена Немцова
  — Человек не одинок / Člověk není sám
  — Мать / Matka
  — Какого цвета любовь / Jakou barvu má láska — Карла
  —  / Žena za pultem — Анна Голубова
  —  / Okres na severu — Платеникова
  — Странствования Яна Амоса / Putování Jana Amose — Чирилова
  —  / Anynka a čert  — мама (ТВ)
  — Мы все, обязательно посещающие школу / My všichni školou povinní — Вера Копецка (сериал)
  — Большое киноограбление / Velká filmová loupež
  — Годы перерыва / Roky přelomu — Гана Бонешова (мини-сериал)

Награды 

 ? — Заслуженная артистка ЧССР
 ? — Орден Труда
 1978 — Орден Победного Февраля
 1984 — Народная артистка ЧССР

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 497

Ссылки 
 
 Йиржина Шворцова на сайте КиноПоиск

Заслуженные артисты Чехословакии
Народные артисты Чехословакии
Женщины-политики Чехии
Члены Коммунистической партии Чехословакии
Члены ЦК КПЧ
Члены Коммунистической партии Чехии и Моравии
Похороненные на Стршешовицком кладбище